(né en 1997), joueur de hockey sur glace finlandais.
Veeti Vainio (né en 2001), cycliste finlandais.